Transcendant peut faire référence :
 en mathématiques, aux nombres transcendants,
 en philosophie, à la transcendance.